Северинівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Северинівська сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Северинівська сільська рада ( ліквідована)— Київська область, Таращанський район
 Северинівська сільська рада — Одеська область, Іванівський район (ліквідована від 25 жовтня 2020 р.)
 Северинівська сільська рада( ліквідована)— Сумська область, Сумський район